Yamatotettix är ett släkte av insekter. Yamatotettix ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Yamatotettix